Marciana puede referirse a:

 Marciana, virgen y mártir cristiana.
 Marciana (Italia), localidad italiana de la provincia de Livorno, región de Toscana;
 Marciana Marina, localidad italiana de la provincia de Livorno, región de Toscana;